Gabriela Teresa María Grimaldi, condesa de Carlades, condesa de Polignac  (en francés Gabriella Thérèse Marie Grimaldi; La Colle, Mónaco, 10 de diciembre de 2014) es la primogénita del príncipe Alberto II de Mónaco y su consorte, la princesa Charlene, y ostenta los títulos de princesa de Mónaco,  condesa de Carladès (concedido por su padre el príncipe soberano) y condesa de Polignac, con tratamiento de Alteza Serenísima.

Debido a la derivación de ley sálica regente en Mónaco, la princesa Gabriella no ostenta el título de princesa heredera, y ocupa el segundo lugar en la sucesión al trono antes de su tía, la princesa Carolina de Mónaco, y después de su hermano menor, el príncipe heredero Jaime de Mónaco.

Biografía

Nacimiento 
Gabriela nació el 10 de diciembre de 2014 en el hospital Centro Hospitalario Princesa Grace de Mónaco, dos minutos antes que su hermano el príncipe Jaime.

Al nacer, el principado les dio la bienvenida con una salva de cuarenta y dos cañonazos disparados desde el castillo Fuerte Antoine y las campanas de sus iglesias repicaron al unísono para después dar el testigo a las sirenas de los barcos atracados en el puerto monegasco.

Los gemelos fueron presentados al público el 7 de enero de 2015, día que fue festivo en todo Mónaco.

Ley Sálica 
La princesa Gabriela ocupa el segundo puesto en la línea sucesión al trono de Mónaco a pesar de ser la primogénita, ya que en Mónaco rige una derivación de la Ley Sálica. El primero es su hermano el príncipe Jaime y después de ella se sitúa su tía, la princesa Carolina.

Jaime ostenta el título de marqués de Baux, como marca la tradición establecida en 1641, mientras que su hermana Gabriela es segunda en la línea sucesoria y ostenta el título de condesa de Carladès.

Bautizo 
Gabriela fue bautizada el 10 de mayo de 2015, junto a su hermano Jaime, en la Catedral de Mónaco. Sus padrinos fueron Gareth Wittstock (su tío materno) y la sudafricana Nerine Pienaar (esposa del exjugador de rugby François Pienaar).

Ella y su hermano llevaron vestidos de bautizo de Christian Dior con sus monogramas bordados.

Hermanos 
 Jazmin Grace Rotolo, nacida en 1992, fruto del noviazgo entre Alberto y Tamara Jean Rotolo.
 Alexandre Éric Stéphane, nacido en 2003, fruto del noviazgo entre Alberto y Nicole Valérie Coste.
 Príncipe Jaime Honorato Raniero, nacido el 10 de diciembre de 2014.

Títulos y tratamientos 
Su Alteza Serenísima la princesa Gabriela de Mónaco, condesa de Carladès (desde el 10 de diciembre de 2014).
 Condesa de Polignac (título heredado para todos los descendientes de la Casa de Grimaldi por parte del príncipe Pedro de Polignac.
 Condesa de Carlades : título concedido por su padre el príncipe Alberto II de Mónaco en el momento de su nacimiento.

Distinciones honoríficas 
  Gran Oficial de la Orden de Grimaldi (Principado de Mónaco, 10/05/2015).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial del Gobierno de Mónaco 
 Página oficial de la Casa Real de Mónaco

Príncipes de Mónaco
Familia Real Monegasca
Niños de la realeza
Monegascas del siglo XXI